Maleise vuurrugfazant
borneovuurrugfazant
Borneose gekuifde vuurrugfazant
Maleise gekuifde vuurrugfazant